Sneek est une ancienne commune néerlandaise, en Frise.
 Sneek est une ville néerlandaise, située dans la commune de Súdwest-Fryslân, en Frise.

Homonymie de toponyme